Wickham Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire, w West Berkshire
 Wickham Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk